Абазовка — название населённых пунктов на Украине:

 Абазовка — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Абазовка — село в Зачепиловском районе Харьковской области.
 Абазовка — бывшая еврейская земледельческая колония Балтского уезда Подольской губернии, ныне в составе села Корытное Балтского района Одесской области.